Фраксионамијенто лос Оливос има више значења:

 Фраксионамијенто лос Оливос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фраксионамијенто лос Оливос (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику